El innombrable puede hacer referencia a:

El innombrable; novela de Samuel Beckett.
El innombrable; cuento de H. P. Lovecraft.